L’expression train des Pignes est utilisée plaisamment dans le Sud-Est de la France, pour désigner l’une ou l’autre des deux lignes ferroviaires d’intérêt général du réseau Sud-France, ou les deux ensembles :
 la ligne de Nice à Digne ;
 la ligne de Colomars à Meyrargues qui s’embranchait sur la précédente, et dite ligne Central-Var.

Notes